La Mer est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 La Mer (Baignade en mer), court-métrage français réalisé par Louis Lumière en 1895.

Littérature 
 La Mer, ouvrage de Jules Michelet, 1861.

Musique 
 La Mer, ode en dizains de Tristan L'Hermite publiée en 1628.
 La Mer !, op. 58, œuvre de Mel Bonis datant de 1903. 
 La Mer, œuvre symphonique de Claude Debussy.
 La Mer, chanson de Charles Trenet de 1946.
 La Mer, chanson de Tryo de 2000.

Toponyme 
 La Mer, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Faucogney-et-la-Mer.

Homonymie de titre